

Geografia
Antartide
Boyd – ghiacciaio della Terra di Marie Byrd
Monte Boyd – montagna dei monti Bush
Stretto Boyd – stretto delle Isole Shetland Meridionali

Stati Uniti d'America
Boyd – città della Contea di Lac qui Parle, Minnesota
Boyd – città della Contea di Wise, Texas
Boyd – villaggio della Contea di Chippewa, Wisconsin

Persone

Allen Boyd (1945) – politico statunitense
Jerome Boyd (1986) – giocatore di football americano statunitense

Altro
Cratere Boyd – cratere sulla superficie di Venere

Pagine correlate
Contea di Boyd
Dennis Boyd
John Boyd
Robert Boyd